Узуново — название географических объектов.

Населённые пункты

Болгария 
 Узуново — село общины Асеновград Пловдивской области.

Россия 
 Узуново — село в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Узуново — деревня в Бежецком районе Тверской области.

Железнодорожная станция 
 Узуново — станция Московской железной дороги в селе Узуново Серебряно-Прудского района Московской области.